Deimos kan syfta på:

 Deimos (måne) – en måne till planeten Mars
 Deimos (mytologi) – en mytologisk gestalt
 Deimos (seriefigur) – en seriefigur från DC Comics